Брейккор () — жанр экстремальной электронной музыки, объединяющий в себе элементы драм-н-бейса, хардкор-техно и IDM в ориентируемый на брейкбит-звук, скоростной, сложный, максимально плотный.

История

Появление жанра 
Стиль зародился в 1993—1994 годах. В Берлине и Кёльне диджейская команда Bass Terror Crew ставила на своих вечеринках более тяжёлые версии брейкбит-пластинок, достигалось это игрой виниловых дисков на 45 оборотах в минуту вместо 33. В то же самое время хардкор-техно-диджей  организовал ряд вечеринок с названием «Breakcore», именно это слово писалось на листовках.

Звук и целевая аудитория 
Одновременно многие хардкор-музыканты стали перенимать идеи джангл-музыки 1990-х и эйсид-хауса, что послужило ещё одним шагом вперёд для всего направления в целом. В музыку чаще включались ломаные ритмы (, особенно амен-брейк), а звучание барабанов и баса восходило к концепту хардкора и индустриальной музыки.

Брейккор со временем избавлялся от влияния рейв-движения и большее число его поклонников не являлись приверженцами техно- или хаус-культуры, многие приходили на брейккор-сцену из IDM, нойзовых и даже грайндкор-движений. 

Большинство брейккор-треков середины 1990-х изготовлено на очень дешёвых компьютерах пиратским программным обеспечением. Благодаря снижению цен на компьютеры количество брейккор-записей увеличилось. 

На данный момент популярность брейккора неуклонно растёт, однако жанр по прежнему пользуется спросом преимущественно лишь среди любителей электронной музыки.

Живые выступления 
Говоря о становлении сцены, трудно выделить какое-то особое место, однако брейккор прочно обосновался в Берлине, Южном Лондоне, Ньюкасле и всём Новом Южном Уэльсе (Австралия), Ренне (Франция), Генте (Бельгия), на Среднем Западе США, включая Милуоки (Висконсин) и Миннеаполис (Миннесота), в Нью-Джерси, а также в Канаде (Виннипег и вся провинция Манитоба, бо́льшая часть Нью-Брансуика). В России брейккор-мероприятия остались в нишевой среде андеграунда.

Популярность на Soundcloud и Youtube 
В конце 2010-х годов жанр начал набирать популярность на Soundcloud и Youtube, за счёт появления более лёгких и ритмичных подвидов жанра. Наиболее яркими примерами являются Sewerslvt и Tokyopill. Однако с популярностью пришёл и раздор в сообществе. По аналогии с сообществом дабстеп-музыки и Skrillex музыканты и слушатели оспорили принадлежность музыкантов «новой волны» к брейккору, обосновывая это тем, что такие артисты как Sewerslvt используют зацикленные фрагменты готовых брейков, почти без изменений, а не делают их сами.

См. также 
 Список жанров электронной музыки
 Хардкор-техно
 Амен-брейк
 Planet Mu — лейбл

Примечания

Ссылки 
 «Notes on Breakcore» — документальный фильм
 Русскоязычный сайт, посвященный брейккору
 «I Hate Breakcore» — «The Music We Love To Hate» — популярный англоязычный проект

Электронная музыка
Музыкальные жанры

Хардкор-техно